Перевозники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Перевозники — деревня Браславском районе Витебской области.
 Перевозники — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Перевозники — деревня в Островецком районе Гродненской области.

Россия 
 Перевозники — село в Жирновском районе Волгоградской области, упразднено в 1973 г.